Robbie Brady  – calciatore irlandese
Bob Brady  – politico statunitense
 Robert Brady  – scrittore inglese